La plupart des pays d'Europe sont dotés d'un réseau de chemin de fer. Cet article reprend les principales données les concernant.

Le tableau ci-dessous recense les pays européens (seulement compagnies principales) avec les données de 2014.

Notes et références 

Liste en rapport avec le chemin de fer
Transport ferroviaire en Europe